Wellington steht für:

 Wellington, Hauptstadt von Neuseeland
 Wellington (Region), Region in Neuseeland
 Duke of Wellington, britischer Adelstitel
 Filet Wellington, Fleischgericht
 Vickers Wellington, britischer Bomber (1936–1945)

Unternehmen:
 Wellington Partners Venture Capital, deutscher Venture-Kapital-Geber
 Wellington Management, internationale Investmentgesellschaft
 Wellington (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Autohersteller
 R. N. Wellington & Co., ehemaliger britischer Automobilhersteller

Wellington ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Wellington (1891–1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Amanda-Jade Wellington (* 1997), australische Cricketspielerin
 Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington (1769–1852), britischer Feldmarschall und Militärführer
 Chrissie Wellington (* 1977), britische Triathletin
 David Wellington (* 1971), US-amerikanischer Buchautor und Blogger
 David Wellington (Filmschaffender) (* 1963), kanadischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 George Wellington (1852–1927), US-amerikanischer Politiker
 Harry Hillel Wellington (1926–2011), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
Justin Wellington (* 1978), australisch-papua-neuguineischer Reggae-Sänger
 Peter Wellington, kanadischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Rusty Wellington (1925–1986), US-amerikanischer Musiker

Wellington ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wellington (Insel), große Insel im Süden Chiles
 Wellington-Archipel, Archipel in Chile
 Wellington River, Fluss in Victoria, Australien
 Lake Wellington, Gippsland-Seen in Victoria, Australien

Orte in Australien:
 Wellington (New South Wales)
 Wellington (South Australia)
 Wellington Shire, Verwaltungsgebiet in Victoria
 Wellington (Tasmanien)

Orte in England:
 Wellington (Shropshire) in der Grafschaft Shropshire
 Wellington (Somerset) in der Grafschaft Somerset

Ort in Indien:
 Wellington (Tamil Nadu)

Orte in Kanada:
 Wellington (British Columbia)
 Wellington (Ontario)

Ort in Südafrika:
 Wellington (Südafrika)

Orte in den USA:
 Wellington (Alabama)
 Wellington (Colorado)
 Wellington (Florida)
 Wellington (Illinois)
 Wellington (Kansas)
 Wellington (Kentucky)
 Wellington (Maine)
 Wellington (Maryland)
 Wellington (Massachusetts)
 Wellington (Michigan)
 Wellington (Missouri)
 Wellington (Nevada)
 Wellington (Ohio)
 Wellington (Texas)
 Wellington (Utah)
 Wellington (Virginia)
 Wellington (Washington)
 Wellington (Wisconsin), Town(ship) im Monroe County
 Wellington Beach (Maryland)
 Wellington Corner (New York)
 Wellington Court (Arizona)
 Wellington Hills (Delaware)
 Wellington Park (New Jersey)

Siehe auch:
 Wellington College
 Wellington Heights
 Mount Wellington
 Willington